Název Laziště má více sídel:
 Laziště (Pertoltice), část obce Pertoltice (okres Kutná Hora) v okrese Kutná Hora
 Laziště (Králova Lhota), část obce Králova Lhota v okrese Písek

Podobný název má:
 Lažiště, obec v okrese Prachatice